Золоты́е воро́та — памятник древнерусской архитектуры, расположенный в городе Владимире. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построены в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском, который перенёс столицу княжества во Владимир из Суздаля. Золотые ворота использовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города (Новый город).

История 

Согласно ученому Воронину Н. Н. и искусствоведу Скворцову А. И., ворота были построены княжескими мастерами. Об этом, в частности, свидетельствует княжеский знак, оставленный строителем на одном из белокаменных блоков. Постройка сложена в технике полубутовой кладки, широко распространившейся во владимиро-суздальском зодчестве. Строгие пропорции проездной арки, перекрытой мощным полуциркульным сводом, и особое изящество небольшой церкви наверху придавали сооружению величественный характер, хорошо соответствующий его назначению. Дата закладки ворот относится к 1158 году, окончание строительства — 1164 год, когда была освящена надвратная Ризположенская церковь. Сооружение ворот на этом месте связано с тем, что они прикрывали аристократическую часть города, где находился княжеский двор.    

По сообщению историка В. Н. Татищева, мастерами, возводившие Золотые ворота, были люди прибывшие от императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, c которым князь водил дружбу. От Барбароссы пришли мастера по скульптурному декору и, возможно, зодчий. Но если приход последнего и имел место, то  перед ним были поставлены достаточно узкие задачи: разработка иконографии декора и руководство соответствующими мастерами; увеличение размеров и повышение качества построек.

Во время правления Андрея Боголюбского город опоясывался протяжённым валом и имел пять входных ворот (кроме Золотых, это Медные, Иринины или же Оринины, Серебряные и Волжские), а также внутренние ворота, соединявшие между собой части города — Ивановские и Торговые. До наших дней дошли лишь Золотые ворота.

Это были самые парадные ворота города в XII—XIII веках. Ипатьевская летопись сообщает, что князь их золотом «учини», имея в виду, что они были покрыты листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей воображение современников. По этой причине всё сооружение получило название Золотых ворот. Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Через рвы от ворот проходил мост, выводивший за город. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке, сохраняющейся и ныне. По верху этой перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной боевой площадкой. От настила сохранились лишь гнёзда для балок в кладке стен. Вход на площадку осуществлялся через дверной проем в южной стене, в толще которой проходила каменная лестница с ползучим коробовым сводом. На этом же уровне с противоположной стороны лестницы был выход на южную линию земляных валов. С севера на валы шел проход прямо с помоста через дверь в стене. Лестница же в южной стене вела далее на верхнюю боевую площадку, имевшую зубчатые стены в виде бойниц. В центре этой площадки была возведена надвратная белокаменная церковь Положения риз Богоматери. Скорее всего, она представляла собою довольно стройный храм уже знакомого по постройкам Юрия Долгорукого типа: квадратный в плане четырёхстолпный с тремя алтарными апсидами с внутренними и наружными лопатками на стенах, тремя арочными порталами, цилиндрическим барабаном и скромным убранством в виде декоративного пояска, идущего посредине высоты фасада.

Ворота сохранились с сильными перестройками. К древним частям этого сооружения относится широкая проездная арка с мощными боковыми пилонами и боевая площадка над ними, дошедшая фрагментарно.

В феврале 1238 года Золотые ворота осаждали татары, однако прорвать их не смогли. Они проникли в город через пролом в деревянной стене около Золотых ворот. Завоеватели сорвали с петель дубовые створы и содрали с них драгоценную золоченую медь. Однако насколько в действительности пострадали Золотые ворота при осаде Владимира, неизвестно. Во всяком случае, уже в XV веке здание потребовало капитального ремонта.

Частые опустошительные пожары и нашествия врагов значительно исказили облик Золотых ворот. Согласно письменным источникам, ремонт надвратной церкви проводился в 1469 году под руководством архитектора и скульптора В. Д. Ермолина. В 1641 году по указу царя Михаила Фёдоровича московский зодчий Антипа Константинов составил смету на починку врат, но восстановительные работы были начаты только в конце XVII века.

В 1778 году ворота горели во время большого городского пожара. Несколько лет спустя в связи с осуществлением новой регулярной планировки города валы, примыкавшие к стенам Золотых ворот, были срыты для устройства проезда около них. От них, в частности, остался так называемый Козлов вал у Золотых ворот, высотой около 6 метров, первоначально — 9 метров. Тем самым конструкции воротных опор были ослаблены, и встал вопрос о ремонте древнего сооружения. В 1795 году был принят проект архитектора Чистякова, по которому к углам пилонов были пристроены контрфорсы, заключённые в круглые башни. В это же время были переложены заново из старого камня своды ворот, а на них возведена новая Ризположенская церковь из кирпича, освященная в 1810 году. В таком не первоначальном виде Золотые ворота и дошли до настоящего времени, хотя с начала XIX века неоднократно предпринимались попытки восстановить их в первоначальных формах.

20 августа 1983 года, по случаю торжеств Дня города, в нишу одной из угловых башен была вложена капсула с посланием к владимирцам XXI века. Летом 1991 года владимирцы встречали у Золотых ворот мощи святого Серафима Саровского, торжественно перевозимые из Санкт-Петербурга в село Дивеево Нижегородской области.
В середине 1990-х годов над аркой ворот были помещены, как и в былые времена, иконы: Божьей Матери — с востока, Христа Спасителя — с запада.

В 1992 году Золотые ворота были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта Белокаменные памятники Владимира и Суздаля.

Музей Золотые ворота 

Золотые ворота находятся в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В надвратной церкви располагается военно-историческая экспозиция. Центральное место в экспозиции занимает диорама, передающая драматические события февраля 1238 года: защиту Владимира во время штурма войсками хана Батыя (автор — народный художник РСФСР Ефим Дешалыт, 1972 год).

В экспозиции представлено оружие и воинское снаряжение разного времени: боевые болты метательной машины, наконечники стрел и копий XIII века, кольчуга, бердыш, трофейный польский арбалет начала XVII века, кремнёвые ружья екатерининской эпохи, стальная кираса и мушкетон периода Отечественной войны 1812 года, винтовка, мундир, знамёна и награды конца XIX века, трофейное турецкое оружие.

Экспозиция продолжается на бывшей боевой площадке, превращённой в начале XIX века в закрытую галерею-паперть. Здесь расположена «Галерея героев-владимирцев»: портреты, мемориальные вещи, документы, фотографии 160 Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны и героев мирного времени. В экспозиции представлены образцы стрелкового оружия, созданного конструкторами-оружейниками из города Коврова: Василием Дегтярёвым, Сергеем Симоновым, Георгием Шпагиным и другими. Необычную витрину составили вещи космонавта Валерия Кубасова.

Прочие сведения 

 По мнению некоторых исследователей, в частности, Николая Воронина, владимирские Золотые ворота не имели аналогов в средневековой Европе; архитектура европейского Средневековья знала лишь чисто крепостные башенные сооружения, в то время как Золотые ворота во Владимире, помимо оборонительных функций, выполняли роль главного въезда в город.
 По одной из легенд, в 1767 году карета императрицы Екатерины II застряла в узкой арке, а пожар 1778 года ускорил снос валов и ремонт здания.
 В середине XIX века в связи с прокладкой во Владимире водопровода бездействующие на тот момент Золотые ворота предполагалось приспособить под водосборник-распределитель, но проект не состоялся. Для этих нужд недалеко от ворот было выстроено специальное здание водонапорной башни, в которой ныне находится музей и обзорная площадка.
 Золотые ворота стоят на трассе, ведущей из центра Владимира на Москву, в этом месте дорога огибает ворота слева и справа. Проход через арку Золотых ворот свободный, какие-либо заграждения отсутствуют. Известны случаи, когда через арку проезжали на автомобилях лихачи, либо водители, не справившиеся с управлением. Руководство музея-заповедника отрицательно относится к идее установки каких-либо дополнительных заграждений, поскольку это нарушило бы архитектурный облик памятника. Выдвигалась идея переместить ворота, чтобы спрямить автомобильную дорогу, но она не получила поддержки.

См. также 

 Золотые ворота (Киев)
 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России
 Успенский собор (Владимир, Россия)

Примечания

Литература 

 Золотые ворота во Владимире на Клязьме. // Отечественные записки. — 1824. — № 51.

Ссылки 
 Вид на Золотые ворота во Владимире на сервисе Яндекс.Панорамы.
 10 фактов о Золотых воротах во Владимире. .
 Золотые ворота. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 

Здания и сооружения Владимира
Городские ворота России
Здания и сооружения, построенные в 1164 году
Ворота, построенные в XII веке
Городские ворота Древней Руси
Владимир
Владимир
Владимир